Tenaya peut désigner :
Tenaya, un chef amérindien.
Le canyon Tenaya, une gorge de Californie.
La Tenaya Creek, un cours d'eau de Californie.
Le lac Tenaya, un lac de Californie.
Le pic Tenaya, un sommet de Californie.